Андрій Коваленко (* 1970) — український та австралійський ватерполіст
 Коваленко Андрій Володимирович (* 1949) — український політик, Почесний громадянин Кременчука
 Коваленко Андрій Миколайович (* 1970) — радянський та російський хокеїст